Гаджимагомедов — дагестанське (лакське) прізвище.

Відомі носії 
 Гаджімагомедов Аманулла Муавіядович ( 1995) — російський борець вільного стилю.
 Гаджімагомедов Ахмед Шиявдінович ( 1990) — російський борець вільного стилю.
 
 Гаджімагомедов Нурмагомед Енгельсович (1996–2022) — російський військовослужбовець, який загинув у ході військового вторгнення Росії в Україну, Герой Російської Федерації.